Soon steht für

 SOON, eine Rock/Metal-Band aus Hamburg

Soon ist auch der Familienname folgender Personen:
 Patrick Soon-Shiong (* 1952), südafrikanisch-amerikanischer Unternehmer und Chirurg
 Willie Soon (* 1966), US-amerikanischer Astrophysiker

Siehe auch:
 Sohn
 Zoon (Begriffsklärung)